Сае́нко () — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 

 
 Саенко, Андрей Степанович (1962—2014) — предприниматель, общественный активист, активист Евромайдана. Герой Украины.
 Саенко, Валерий Феодосьевич (род. 1941) — советский ученый в области хирургии и трансплантологии.
 Саенко, Василий Тарасович (1920—1988) — Герой Советского Союза.
 Саенко, Виктор Игоревич (род. 1988) — украинский преступник, серийный убийца.
 Саенко, Гавриил Емельянович (1905—1949) — полный кавалер ордена Славы.
 Саенко, Георгий Несторович (1902—1939) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 
 Саенко, Маргарита Ивановна (1927—2013) — советский театральный критик, драматург и журналист.
 Саенко, Марина Петровна (род. 1975) — российская футболистка.
 
 Саенко, Пётр Родионович (1913—1979) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Саенко, Рена Ильинична (1935—2006) — мариупольский краевед.
 Саенко, Светлана Александровна (род. 1982) — украинская и молдавская спортсменка (борьба).
 Саенко, Степан Афанасьевич (1886—1973) — русский революционер, деятель советских органов государственной безопасности, комендант концлагеря в Харькове.
 Саенко, Татьяна Евгеньевна (псевдоним: Веденская; род. 1976) — российская писательница.

См. также 
  — фамилия.

Примечания